Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2013/2014 – 71. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy 2014/2015. Po raz 17. trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 2–5 sierpnia 2013 roku
 Runda 2: 24–25 września 2013 roku
 Runda 3: 3–4 grudnia 2013 roku
 Ćwierćfinał: 11–12 lutego 2014 roku
 Półfinał: 15–16 kwietnia 2014 roku
 Finał: 17 maja 2014 na Stadionie Olimpijskim w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze zostały rozegrane w okresie 2–5 sierpnia 2013 roku.

|}

Druga runda 
Mecze zostały rozegrane 24 i 25 września 2013 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze zostały rozegrane 3 i 4 grudnia 2013 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze zostały rozegrane 11 i 12 lutego 2014 roku.

Półfinały 
Mecze zostały rozegrane 15 i 16 kwietnia 2014 roku.

Finał 

 Sędzia: Florian Meyer (Burgdorf)
 Asystenci:
 Frank Willenborg
 Christoph Bornhorst
 Sędzia techniczny: Christian Dingert

Statystyki 
Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec 2013/2014 w bazie Worldfootball.net 
 Puchar Niemiec 2013/2014 w bazie Fussballdaten.de 

!
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w Niemczech
2014 w Niemczech